Brandfuchs steht für:

 einen Rotfuchs
 ein junges Mitglied einer Studentenverbindung, siehe Fuchs (Studentenverbindung)